Ирена Седлецка (; ) — чешский скульптор, член Королевского Британского общества скульпторов (Royal British Society of Sculptors).

Окончила Академию изобразительных искусств в Праге. Первые её работы относятся к середине 1950-х годов. Выполнила ряд скульптурных работ по заказу музея В. И. Ленина в Праге. В 1967 году вместе с мужем и тремя детьми выехала на Запад. Поселилась в Великобритании.

Автор ряда памятников и скульптурных портретов:
 лондонского денди Джорджа Браммелла, установлен в Лондоне на Джермин-стрит в 2002 году
 певца Фредди Меркьюри в Монтрё в 1996 году
 актëра Лоренса Оливье
 актëра Пола Эддингтона
 певицы Марии Каллас
 футболиста Бобби Чарльтона
 инженера-конструктора сэра Фрэнка Уиттла и др.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Седлецка

Скульпторы Великобритании
Скульпторы Чехии
Женщины-скульпторы
Иммигрировавшие в Великобританию из Чехословакии